Unter der Bezeichnung Chromoxidgrün versteht man:

 das anorganische Pigment Chromoxidgrün (C.I. Pigment Green 17), siehe Chrom(III)-oxid
 den Farbton Kölner Brückengrün
 den Farbton RAL 6020, siehe RAL-Farbe#Grün